La prima edizione del torneo è stata vinta da Chan Hao-ching e Latisha Chan, che hanno superato in finale Eri Hozumi e Miyu Katō con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (campionesse)
  Liang Chen /  Wang Yafan (quarti di finale)

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinale)
 Shūko Aoyama /  Chan Chin-wei (primo turno)

Wild card 

  Chien Pei-ju /  Lee Pei-chi (primo turno)

 Cho I-hsuan /  Shih Hsin-yuan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Taiwan Open 2016
WTA Tour 2016